
Termin BHL ima više značenja.

 Biblioteka biodiverzitetskog naslijeđa ()
 Hokejaška liga Bosne i Hercegovine
 Britanska hokejaška liga